Pamisos () steht für:

 Pamisos (Messenien), ein Fluss in der griechischen Landschaft Messenien
 Pamisos (Mani), auch Kleiner Pamisos genannt, heute Milia; ein Fluss in der Mani, der zeitweilen die Grenze zwischen Messenien und Lakonien bildete
 Pamisos (Thessalien), ein Zufluss des Pinios in Thessalien
 Pamisos (Mythologie), Flussgott des messenischen Flusses